Wilhelm von Oertzen ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Oertzen (1828–1895) (1828–1895), deutscher Gutsbesitzer und Landrat
 Wilhelm von Oertzen (Generalleutnant) (1843–1917), deutscher Generalleutnant
 Wilhelm von Oertzen (1883–1945) (1883–1945), deutscher Gutsbesitzer, Gründer der Herrengesellschaft Mecklenburg
 Wilhelm Thedwig von Oertzen (1921–2011), deutscher Agrarjournalist, Familienforscher und Historiker